Joseph Adelard Fernand Majeau (né le  à Verdun, dans la province du Québec au Canada - mort le ) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Carrière en club 

Il passe professionnel avec les Maple Leafs de Verdun dans la  en 1934.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1934-1935 || Maple Leafs de Verdun ||  ||10 ||9 ||12 ||21 ||12 ||5 ||6 ||2 ||8 ||6	
|-¸
|1934-1935 || Maple Leafs de Verdun ||  ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1935-1936 || Maple Leafs de Verdun || LHJCM ||9 ||8 ||8 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1935-1936 || Maple Leafs de Verdun || LHCM ||5 ||0 ||3 ||3 ||0 ||7 ||2 ||2 ||4 ||2	
|-
|1936-1937 || Maple Leafs de Verdun || LHCM ||21 ||3 ||6 ||9 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1937-1938 || Royals de Montréal || LHCM ||12 ||4 ||5 ||9 ||8 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0	
|-
|1938-1939 || Rapides de Lachine ||  ||36 ||12 ||9 ||21 ||38 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4	
|-
|1939-1940 || Rapides de Lachine |||LHPQ ||41 ||17 ||25 ||42 ||54 ||9 ||8 ||6 ||14 ||4	
|-
|1940-1941 || Maple Leafs de Verdun || LHCM ||34 ||16 ||18 ||34 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1941-1942 || Pats de Montréal || LHCM ||28 ||11 ||8 ||19 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1942-1943 || Canadiens Sr. de Montréal || LHSQ ||24 ||8 ||5 ||13 ||17 ||4 ||4 ||2 ||6 ||2	
|-
|1943-1944 || Canadiens de Montréal || LNH ||44 ||20 ||18 ||38 ||39 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0	
|-
|1944-1945 || Canadiens de Montréal || LNH ||9 ||6 ||7 ||13 ||10 ||7 ||4 ||0 ||4 ||10	
|-
|1944-1945 || Royaux de Montréal || LHSQ ||12 ||2 ||6 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1945-1946 || Braves de Valleyfield || LHSQ ||39 ||17 ||27 ||44 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1946-1947 || Braves de Valleyfield || LHSQ ||33 ||10 ||25 ||35 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1947-1948 || Rapides de Lachine || LHPQ ||53 ||23 ||32 ||55 ||42 ||6 ||3 ||3 ||6 ||2	
|-
|1948-1949 || Hydro-Québec de Montréal || LHCM ||11 ||6 ||10 ||16 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-

|56 ||22 ||24 ||46 ||43 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

Trophées et distinstions

Ligue nationale de hockey 

 Il remporte la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal en 1943-1944.

Références 

Naissance en mai 1916
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Attaquant de hockey sur glace
Décès en juin 1966
Champion de la Coupe Stanley
Décès à 50 ans